Села:
 Берестівка — Вінницька область, Липовецький район
 Берестівка — Житомирська область,Звягельський район
 Берестівка — Рівненська область, Вараський район
 Берестівка — Сумська область, Липоводолинський район